Paragorgia är ett släkte av koralldjur. Paragorgia ingår i familjen Paragorgiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Koralldjur
Paragorgia